Kreuzkopf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Kreuzkopf (bergstopp i Österrike, Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, lat 47,02, long 12,83), 
 Kreuzkopf (berg i Österrike, Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, lat 46,97, long 12,78), 
 Kreuzkopf (berg i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Österrikeförgreningar